Албина:
 Албина — город в Суринаме, административный центр округа Маровийн.
 Албина — село в Чимишлийском районе Республики Молдова.